Otto Mueller, Duits schilder en lithograaf (1874-1930), vertegenwoordiger van het expressionisme.
 Otto Müller (kunstschilder), Duits schilder en graficus (1898-1979)
 Otto Müller (worstelaar), Zwitsers worstelaar (1899-?)
 Otto Müller (beeldhouwer), Zwitsers beeldhouwer (1905-1993)
 Otto Müller (voetballer), Duits voetballer (1926)